Szwajcaria:
 Zuzwil – gmina w kantonie Berno, w okręgu Bern-Mittelland
 Zuzwil – gmina w kantonie St. Gallen